Osoby o tym nazwisku:
 Kenan Kodro – hiszpański piłkarz
 Meho Kodro – bośniacki piłkarz i trener